Loredo hace referencia a varios artículos:

 Loredo, localidad del municipio cántabro de Ribamontán al Mar;
 Loredo (Mieres), parroquia del concejo asturiano de Mieres.